Лагута Володимир Володимирович — підполковник запасу Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Лагута Микола Дмитрович (1895–1937) — український історик, краєзнавець, лінгвіст та педагог.
 Лагута Олена Ігорівна ( 1984) — російська акторка театру, кіно та телебачення.
 Лагута Ярослав Миколайович ( 1975) — український політик і бізнесмен.

Примітки 

Українські прізвища